Hornsberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Hornsberg (Hügelland von Baldern) (587,2 m), Berg im Hügelland von Baldern bei Killingen, Stadtteil Röhlingen, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornsberg (Lausitzer Bergland) (402,4 m), Berg im Lausitzer Bergland an der deutsch-tschechischen Grenze bei Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen

Ort:
 Hornsberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Rogowo (Miłomłyn), Dorf der Gmina Miłomłyn im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Baulichkeiten:
 Burg Hornsberg (Killingen), bei Killingen, Stadtteil Röhlingen, Stadt Ellwangen, Baden-Württemberg
 Burg Hornsberg (Seulingswald), auf der Ländergrenze bei Widdershausen, Stadt Heringen (Werra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen und bei Dankmarshausen, Wartburgkreis, Thüringen
 Burg Hornsberg oder Burg Rogowiec, im Waldenburger Bergland bei Sokolowsko, Powiat Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Hornberg